Downstream (netwerk), richting waarin data van de server naar de client wordt verzonden
Downstream (nummer), een nummer van Supertramp
Downstream (2010), Amerikaanse film uit 2010